Кугаев () — село в Солонковской сельской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 171 человек. Занимает площадь 1,08 км². Почтовый индекс — 81139. Телефонный код — 3230.

Достопримечательности 
 Церковь Богоявления Господня (1693)

Ссылки 
 Кугаев на сайте Верховной рады Украины